Trimeresurus popeiorum — вид ядовитых змей семейства гадюковых. Видовое название дано в честь американского герпетолога Клиффорда Поупа (1899—1974) и его супруги Сары Поуп.

Общая длина достигает 90—170 см. Голова крупная, треугольная. Туловище стройное со слабо килеватой чешуей. Окраска зелёная, за исключением хвоста, который имеет красный или красновато-коричневый цвет. У молодых особей по бокам тянется светлая полоска, с которой граничит красная полоска. У взрослых змей светлая полоса иногда сохраняется.

Любит леса, особенно небольшие деревья и кустарники на холмах и горах. Активна ночью или в сумерки. Питается ящерицами, лягушками и мелкими млекопитающими.

Живородящая змея.

Яд не представляет угрозы жизни человека в случае своевременного применения сыворотки.

Обитает в северной Индии и Юго-Восточной Азии.

Примечания

Литература 
 Gumprecht,A. 2001. Die Bambusottern der Gattung Trimeresurus Lacépède Teil IV: Checkliste der Trimeresurus-Arten Thailands. Sauria 23 (2): 25-32
 Manthey, U. & Grossmann, W. 1997. Amphibien & Reptilien Südostasiens. Natur und Tier Verlag (Münster), 512 pp.

Куфии
Животные, описанные в 1937 году
Пресмыкающиеся Азии
Поуп